Тре́ви ():
 Треви — коммуна в итальянской провинции Перуджа (регион Умбрия).
 Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима.
 Треви (район) — район Рима.
 Барберини — Фонтана-ди-Треви (станция метро) — станция линии А римского метрополитена.
 Треви-нель-Лацио — коммуна в итальянской провинции Фрозиноне (регион Лацио).
 Марио Треви (род. 1941) — итальянский певец.
 Санти-Винченцо-э-Анастасио-а-Треви — приходская церковь Святых Винченцо и Анастасия в Риме.